Rikki-Tikki-Tavi (Het jungleboek), een mangoest uit het boek Het jungleboek
Rikki-Tikki-Tavi (Schnittke), een compositie van de Russische componist Alfred Schnittke